Untermarkt 25 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 25 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 25 (Wolfratshausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wolfratshausen